Het woord radicaal is afkomstig van het Latijnse woord voor wortel en heeft verscheidene afgeleide betekenissen:

radicaal (scheikunde), een atoom, molecule of groep met een bindingsmogelijkheid: 
radicaal (Chinees schrift), een onderdeel van karakters in het Chinese, Japanse, Koreaanse en Vietnamese schrift
radicaal (Semitische taal), een term uit de Semitische taalstudie
radicalisme, een persoon met een radicale zienswijze
radicaal (fonetiek), een klank die wordt gevormd in de keel
radicaal van een getal, de grootste kwadraatvrije deler van dat getal
ne-machtswortel of bij uitbreiding een uitdrukking van de vorm  die dergelijke wortels als oplossing heeft

In de abstracte algebra
Jacobson-radicaal van een ring de doorsnede van alle priemidealen. 
radicaal van een ideaal, nauw verwant, maar verschillend. 
nulradicaal, van een ring is het radicaal van het ideaal (0) in die ring.

Radicaal kan verder verwijzen naar:
RADICAAL, de politieke jongerenorganisatie van de politieke partij BIJ1